|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Portorož (officieel Banka Koper Slovenia Open) van 2008 vond plaats van 21 tot en met 27 juli 2008 in de Sloveense plaats Portorož. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Tatiana Golovin was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Maria Kirilenko bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het achtste reekshoofd, Sara Errani uit Italië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Spaanse Anabel Medina Garrigues in twee sets. Errani wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Portorož op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de tweede van 2008.

De Belgische Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Lucie Hradecká en Renata Voráčová had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hradecká speelde samen met Andreja Klepač – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste Spaanse duo Anabel Medina Garrigues / Virginia Ruano Pascual won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Russische koppel Vera Doesjevina en Jekaterina Makarova in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Medina Garrigues had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Ruano Pascual 37.

De Belgische Yanina Wickmayer en Française Camille Pin bereikten de tweede ronde, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Portoroz 2008
Portoroz